«Headlines!» — другий міні-альбом гурту «The Saturdays». Випущений 13 серпня 2010 року лейблом Fascination.

Списки композицій

Стандартне видання

Розширена версія

Примітки

Посилання 
 

Альбоми The Saturdays
Музичні альбоми за алфавітом